Die Tippeligaen 2015 war die 71. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 25. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Sie begann am 6. April und wurde am 8. November 2015 mit dem 30. Spieltag beendet. Titelverteidiger war Molde FK.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 13 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison und den drei Aufsteigern Tromsø IL, Sandefjord Fotball und Mjøndalen IF aus der 1. Division 2014. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der UEFA Champions League 2016/17 teil und der Zweit- und Drittplatzierte an der UEFA Europa League 2016/17. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und Spielstätten 
Beim FK Haugesund wurden – wie in den vergangenen Spielzeiten – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3904 der 8800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2015:

Zum Saisonende 2014:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf

Relegation 
Der 14. der Tippeligaen 2015 spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen 1. Division in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Der Sieger qualifizierte sich für die Tippeligaen 2016.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Tippeligaen 2015 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)
 Saison 2015 bei Soccerway.com

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2015